Rockhill – località della Pennsylvania
Rockhill – località del Texas

Pagine correlate 
Rock Hill